El término Röthenbach puede referirse a:

Röthenbach, comuna alemana del Land de Baviera.
Röthenbach an der Pegnitz, comuna alemana del Land de Baviera.
Röthenbach bei Herzogenbuchsee, antigua comuna suiza del cantón de Berna, localidad de la comuna de Heimenhausen.
Röthenbach im Emmental, comuna suiza del cantón de Berna.
Rothenbach, comuna alemana del Land de Renania-Palatinado.